Агглютинати́вные языки́ (от  — приклеивание) — языки, имеющие строй, при котором доминирующим типом словоизменения является агглютинация — «приклеивание» различных формантов (суффиксов или префиксов), каждый из которых несёт только одно значение.

Агглютинативный строй противоположен флективному, в котором каждый формант несёт сразу несколько неразделимых значений (например, падеж, род, число и т. п.). Важнее то, что в агглютинативных языках форманты не образуют неделимых структур и не изменяются под влиянием других формантов.

Синтетические языки, в которых словоизменение происходит не агглютинативным способом, называются флективными. Их особенностью является свойство формантов «склеиваться» в неделимое целое с определённым набором разных значений, часто существенно видоизменяясь.

Иногда понятие агглютинации распространяется на все синтетические языки, что некорректно. При таком употреблении данный термин будет включать также флективные языки и в целом все языки, в которых имеется словоизменение. Вообще, зачастую бывает сложно определить господствующий принцип словоизменения в языке. Синтетические языки, например, могут включать некоторые агглютинативные элементы, оставаясь в целом флективными.

Обычно агглютинативные языки содержат много суффиксов или морфем в одном слове. При этом исключения, как правило, минимальны. Например, в японском языке имеется всего два неправильных глагола (которые «несильно» неправильные), в турецком языке — один, а в языках эсперанто и кечуа неправильных глаголов нет вовсе.

Агглютинативными являются тюркские, некоторые финно-угорские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский, японский, грузинский, баскский, абхазо-адыгские, нахско-дагестанские, бурушаски, дравидийские, большинство австронезийских языков, часть индейских и некоторые африканские языки. К агглютинативным языкам относились также языки древних народов, например такие как шумерский язык (язык древних шумеров), эламский язык и урартский язык и прочие языки. Более полный список представлен ниже (см. список языков).

Многие искусственные языки, в том числе большинство плановых (эсперанто, идо), являются агглютинативными.

Многие языки развились в условиях конвергентной эволюции. Полагается, что существует общая тенденция к переходу агглютинативных языков во флективные, которые затем переходят в аналитические языки, развивающиеся далее в изолирующие, возвращающиеся со временем в агглютинативные. Однако это только предположения, описанные в теории грамматикализации и общими лингвистическими процессами (особенно апокопа в конце слова и элизия).

Подробнее см. .

Примеры словоизменений 
Ниже представлен наглядный пример словоизменений в некоторых агглютинативных языках.
 казахский: «моим друзьям» — достарыма (дос — «друг», -тар — формант множественного числа, -ым — притяжательный формант 1-го лица «мой», -а — формант дательного падежа);
 киргизский: «моим друзьям» — досторума (дос — «друг», -тор — формант множественного числа, -ум — притяжательный формант 1-го лица «мой», -а — формант дательного падежа);
 татарский: «в его письмах» — хатларында (хат — «письмо», -лар — формант множественного числа, -ын — притяжательный формант 3-го лица, -да — формант местного падежа);
 чеченский:
 «Для отца» — Денна (Да — «отец», -нна — формант падежа);
 «К отцу» — Дега (Да — «отец», -га — формант падежа);
 «От отца» — Дегара (Да — «отец», -гара — формант падежа);
 «С отцом» — Деца (Да — «отец», -ца — формант падежа);
 «Вместе с отцом» — Децани (Да — «отец», -цани — формант падежа);
 «У отца» — Дегахь (Да — «отец», -гахь — формант падежа);
 «В сторону отца» — Дегахьа (Да — «отец», -гахьа — формант падежа);
 «Со стороны отца» — Дегахьара (Да — «отец», -гахьара — формант падежа);
 «Через отца» — Дегагıола (Да — «отец», -гагıола — формант падежа);
 «Про отца» — Деха (Да — «отец», -ха — формант падежа);

 чувашский: ытарсапĕтермеллемарскерĕмĕрсем (ытар — «превозмогать желания, влечения», -са — аффикс добавочного действия, -пĕтер — глагол «закончить», -мелле — аффикс, обозначающий обязанность, -мар — аффикс отрицания, -скер — аффикс субстантивации, -ĕмĕр — аффикс уважительного обращения, -сем — аффикс множественного числа). В итоге, исходное слово ытар проходит через следующие трансформации смысла:
 ытар — «превозмогать желания, влечения»;
 ытар-са-пĕтер — «превозмоги желание, влечение» (пĕтер — «закончить»);
 ытар-са-пĕтер-мелле — «необходимо превозмочь желание»;
 ытар-са-пĕтер-мелле-мар — «не нужно превозмогать желание»;
 ытар-са-пĕтер-мелле-мар-скер — тот, от кого невозможно отвлечься/оторвать внимание (например, отвести взгляд);
 ытар-са-пĕтер-мелле-мар-скер-ĕмĕр — уважительное обращение к тому, от кого невозможно отвлечься/оторвать внимание;
 ытар-са-пĕтер-мелле-мар-скер-ĕмĕр-сем — уважительное обращение к тем, от кого невозможно отвлечься/оторвать внимание.

Список языков 
Cписок языков, которые в большей или меньшей степени относят к агглютинативным языкам:

 Индейские языки
 Алгонкинские языки
 Сиуанские языки
 Ирокезские языки
 Чероки (язык)
 Ючи (язык)
 Атабаскские языки
 Мускогские языки
 Кечуанские языки
 Языки аймара
 Аравакские языки
 Языки тупи
 Салишские языки
 Индейские языки Мезоамерики
 Астекские языки
 Уастекский язык
 Австронезийские языки
 Тагальский язык
 Малайский язык
 Индонезийский язык
 Яванский язык
 Капампанганский язык
 Илоканский язык
 Пангасинанский язык
 Чаморро (язык)
 Нигеро-конголезские языки
 Банту (языки)
 Берберские языки
 Дравидийские языки
 Тамильский язык
 Каннада
 Телугу
 Малаялам
 Тулу
 Эскимосско-алеутские языки
 Алеутский язык
 Инуктитут
 Юпикские языки
 Тюркские языки
 Турецкий язык
 Азербайджанский язык
 Узбекский язык
 Казахский язык
 Каракалпакский язык
 Уйгурский язык
 Туркменский язык
 Киргизский язык
 Татарский язык
 Якутский язык
 Башкирский язык
 Чувашский язык
 Тувинский язык
 Крымскотатарский язык
 Караимский язык
 Алтайский язык
 Карачаево-балкарский язык
 Кумыкский язык
 Тунгусо-маньчжурские языки
 Японский язык
 Корейский язык
 Монгольские языки
 Монгольский язык
 Калмыцкий язык
 Бурятский язык
 Могольский язык
 Ойратский язык
 Хамниганский язык
 Языки Кавказа
 Абхазо-адыгские языки
 Нахско-дагестанские языки
 Картвельские языки
 Тибето-бирманские языки
 Тибетский язык
 Мизо (язык)
 Уральские языки
 Венгерский язык
 Финский язык
 Эстонский язык
 Мордовские языки
 Коми язык
 Саамские языки
 Языки мунда
 Сантали
 Баскский язык
 Индоевропейские языки
 Армянский язык (единственный агглютинативный язык в индоевропейской семье)
Многие языки древнего ближнего востока относятся к агглютинативным:

 Эламский язык
 Хаттский язык
 Касситский язык
 Луллубеи
 Шумерский язык

А также хорошо известные и популярные плановые и искусственные языки:

 Эсперанто
 Клингонский язык
 Квенья
 Чёрное наречие

См. также 
 Агглютинация (лингвистика)
 Полисинтетический язык
 Изолирующий язык
 Аналитический язык
 Синтетический язык
 Типологическая классификация языков

Примечания

Литература 

Морфология (лингвистика)
Лингвистическая типология